El nombre de El Jícaro es un topónimo de dos lugares de Centroamérica que son:
El Jícaro: municipio del departamento de Nueva Segovia, Nicaragua.
El Jícaro: municipio del departamento de El Progreso, Guatemala.